A Rough Diamond – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
A Rough Diamond – cortometraggio del 1912 diretto da Wilfred Noy
A Rough Diamond – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company